Las siglas IPL pueden referirse a:
Institutos
 Instituto del Pensamiento Liberal, de Colombia.
 Instituto Político para la Libertad, de Perú.
 Instituto Politécnico Loyola, de República Dominicana.

Ciencias
 Intolerancia a la proteína lisinúrica
 Luz pulsada intensa

Cajeros
 Initial Program Load

Otros
 Iran Pro League
 Imperial County Airport